Tarek Amouri, né le , est un international marocain de handball.

Il joue au poste de gardien de but.

Formé en France, il fut repéré en 2000 par le sélectionneur marocain Nordine Bouhadioui lors d'un match de coupe de France avec son club de l'époque. Sa première sélection fut la participation au Championnat du monde en 2001.

Il a été sélectionné  dont :
 5 championnats d'Afrique des nations : (Algérie 2000, Maroc 2002, Égypte 2004, Tunisie 2006, Angola 2008).
 3 championnats du monde (France 2001, Portugal 2003, Allemagne 2007).
 2 Jeux méditerranéens (Tunis 2001 et ).

Notes et références 

Handballeur marocain
Naissance en juillet 1984